It Takes Thief ("ci vuole un ladro" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 It Takes a Thief – album di Coolio del 1994

Televisione 
 Operazione ladro (It Takes a Thief) – serie televisiva statunitense in onda dal 1968 al 1970
 It Takes a Thief – reality show statunitense in onda dal 2005
 It Takes a Thief – episodio de La famiglia Proud